

Corrida 1 de Superbike

Corrida 2 de Superbike

Classificação Supersport

GPs de Superbike de 2007